De stad Arbil
 Het gouvernement Arbil
 De voetbalclub Arbil SC